Sweet Country (pel·lícula del 1986), pel·lícula grega dirigida per Michael Cacoyannis
 Sweet Country (pel·lícula del 2017), pel·lícula australiana dirigida per Warwick Thornton